De Open Franse Tenniskampioenschappen in 1971 bij de mannen werden voor de 70e keer gehouden. De als eerste geplaatste Tsjecho-Slowaak Jan Kodeš won het toernooi door in de finale de Roemeen Ilie Năstase met 8-6, 6-2, 2-6 en 7-5 te verslaan.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

  Jan Kodeš (winnaar)
  Arthur Ashe (kwartfinale)
  Ilie Năstase (finale)
  Cliff Richey (vierde ronde)
  Zeljko Franulovic (halve finale)
  Stan Smith (kwartfinale)
  Marty Riessen (vierde ronde)
  Alex Metreveli (tweede ronde)

  Robert Lutz (vierde ronde)
  Roger Taylor (eerste ronde)
  Manuel Orantes (eerste ronde)
  Pierre Barthes (vierde ronde)
  Ion Țiriac (eerste ronde)
  Nikola Pilić (eerste ronde)
  Georges Goven (vierde ronde)
  Jaime Fillol Sr. (eerste ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

Tennis in 1971
Roland Garros